Re puede referirse a:
 Responder. Su abreviatura seguida de dos puntos (Re: o RE:) aparece como comienzo del campo "asunto" de la cabecera de los mensajes de correo electrónico que son respuesta a otro anterior.
 Re, segunda nota musical.
El símbolo del elemento químico Renio.
 Ra (o Re), dios solar de la mitología egipcia.
 Re, localidad y comune italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte.
 Re, segundo álbum del grupo mexicano Café Tacvba.
 Isla francesa de Rè.
 Relatividad Especial.
 Retículo endoplasmático.
 RE (clase de complejidad).
 Resident Evil.
 Germán Ré.
 RegioExpress, un tipo de tren de Suiza.
 Número de Reynolds

Acrónimos
Siglas